Ву́лиця Якова Острянина (також вулиця Якова Остряниці) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Якова Острянина 
Вулиця Якова Острянина у місті Дніпро.
 Вулиця Якова Остряниці у місті Бровари.
 Вулиця Якова Острянина у місті Миргород.
 Вулиця Якова Острянина у місті Полонне.

Вулиця Остряниці 
 Вулиця Остряниці у місті Львів.

 Провулок Яцька Остряниці у місті Черкаси.

Вулиці, названі на честь людей